Der Campeonato da Liga 1936/37 war die dritte Probespielzeit der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 10. Januar 1937 und endete am 2. Mai 1937.

Dem offiziellen Beginn der ersten Liga 1938/39 vorgeschaltet waren vier Probe-Spielzeiten. Die Gewinner in diesen vier Jahren des Campeonato da Liga trugen den Titel Campeão de Liga (= Ligameister). Während die Federação Portuguesa de Futebol (FPF) diese Titel in einer getrennten Liste aufführt, also offiziell nicht wertet, zählen die Vereine sie zu ihren Landesmeistertiteln hinzu. Der Titel Campeão de Portugal (=portugiesischer Meister) wurde im parallel laufendem Wettbewerb Campeonato de Portugal im K.O.-Modus ausgetragen.

In der dritten Probesaison wurde Benfica Lissabon zum zweiten Mal Ligameister.

Teilnehmer 

Bis 1948 waren die Mannschaften teilnahmeberechtigt, die sich durch die regionalen Turniere qualifizieren konnten. Auf- und Abstieg wurde erst danach eingeführt.

Neu in dieser Saison war die Mannschaft von Leixões SC aus Matosinhos, als elfte Mannschaft überhaupt. Der Sechstplatzierte der letzten Saison, Boavista Porto, nahm nicht mehr teil.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Benfica Lissabon

Weblinks 
 Portugal 1936-37 auf rsssf.com
 Liga Portuguesa 1936/37 auf zerozero.pt

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1936/37